Финал НБА 1950 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 1949/1950 и окончание плей-офф. Чемпион Восточного дивизиона «Сиракьюс Нэшнлз» сыграл с чемпионом Центрального дивизиона «Миннеаполис Лейкерс».

Чемпионом НБА стал «Миннеаполис Лейкерс», который победил в шести матчах «Сиракьюс Нэшнлз» со счётом 4—2.

Арены

Предстояние

Миннеаполис Лейкерс 
«Миннеаполис Лейкерс» вышел в финал НБА второй год подряд. «Лейкерс» закончили регулярный сезон с результатом 51–17, заняв первое место в Центральном дивизионе. «Миннеаполис» победил в полуфинале дивизиона «Чикаго Стэгс» 2–0, а в финале Центрального дивизиона был сильнее «Форт-Уэйн Пистонс» 2–0. В полуфинале финала НБА «Лейкерс» выиграл у чемпиона Западного дивизиона «Андерсон Пэкерс» 2-0.

Сиракьюс Нэшнлз 
«Сиракьюс Нэшнлз» впервые в истории вышли в финал НБА. «Нэшнлз» закончили регулярный сезон с результатом 51–13, заняв первое место в Восточном дивизионе. «Сиракьюс» одержал победу в полуфинале дивизиона над «Филадельфия Уорриорз» 2–0, а в финале Восточного дивизиона выиграл у «Нью-Йорк Никс» 2–1.

Регулярный сезон

Плей-офф 1950

Серия

Составы команд

Миннеаполис Лейкерс

Сиракьюс Нэшнлз

Статистика игроков

«Миннеаполис Лейкерс»

«Сиракьюс Нэшнлз»

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 1949/1950
Финал НБА
Апрель 1950 года